Elena Makarova ist der Name folgender Personen:

* Elena Makarova (Historikerin) (* 1951), aserbaidschanisch-israelische Historikerin, Schriftstellerin und Künstlerin 
 Elena Makarova (Erziehungswissenschaftlerin) (* 1971), ukrainische Erziehungswissenschafterin 

Siehe auch:
 Jelena Alexejewna Makarowa (* 1973), russische Tennisspielerin